Ранчо ел Папалоте има више значења:

 Ранчо ел Папалоте, Ерманос Кастањеда (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Папалоте (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Папалоте (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Папалоте (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Папалоте (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Папалоте (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Папалоте (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Папалоте (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Папалоте, Езекијел Калзада (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику